Gli Shandong Heroes sono una società cestistica avente sede a Jinan, in Cina. Fondata nel 1995 come Shandong Flaming Bulls, nel 2003 assunse per un anno il nome di Shandong Lions, per poi cambiarlo in Shandong Gold Lions fino al 2014, e in Shandong Golden Stars fino al 2019, quando assunsero la denominazione attuale. Gioca nel campionato cinese.

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni